Montalegre peut désigner :

 des personnalités
 le commandant Bernard Montalègre, militaire français, tué en 1921 pendant la troisième insurrection de Silésie, durant l'occupation de la Haute-Silésie ;
 des toponymes :
Montalegre, ville et municipalité située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Montalegre, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Montalegre ci-dessus ;
Santiago de Montalegre, paroisse civile de la municipalité de Sardoal, située dans le district de Santarém et la région Centre.

Notes et références